Вилли Планкарт (; род. , коммуна Невеле, провинция Восточная Фландрия, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1965—1981 годах.

Семья 
Представитель потомственной семьи велогонщиков.

Старший брат бельгийских профессиональных велогонщиков Вальтера Планкарта (род.1948) и Эдди Планкарта (род. 1958). Отец бельгийского профессионального велогонщика Йо Планкарта.

Достижения 

 1964
 1-й — Этап 3 Tour du Loir-et-Cher
 2-й  Чемпионат мира — Групповая гонка (любители)
 1965
 1-й Гран-при Брика Схотте
 1-й — Этап 1 Париж — Люксембург
 1966
 Тур де Франс
 1-й  — Очковая классификация
 1-й — Этапы 4 и 8
 2-й Париж — Брюссель
 3-й Тур Люксембурга — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2b
 3-й Эшборн — Франкфурт
 4-й Париж — Рубе
 5-й Тур Фландрии
 5-й Льеж — Бастонь — Льеж
 5-й Омлоп Хет Ниувсблад
 10-й Супер Престиж Перно
 10-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 1967
 1-й Гран-при Пино Черами
 1-й — Этапы 5, 10 и 22b Джиро д’Италия
 2-й Эшборн — Франкфурт
 6-й Париж — Рубе
 7-й Гент — Вевельгем
 8-й Милан — Сан-Ремо
 1968
 2-й Гран-при Пино Черами
 7-й Эшборн — Франкфурт
 1969
 2-й Тур Пикардии — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1
 9-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 1970
 1-й — Этап 3b Тур Люксембурга
 1971
 3-й Чемпионат Фландрии
 7-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 9-й E3 Харелбеке
 1972
 3-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 3-й Нокере Курсе
 3-й Схелдепрейс
 5-й Амстел Голд Рейс
 10-й Тур Фландрии
 1973
 1-й — Этап 4 Tour du Nord
 1-й — Этап 3 Четыре дня Дюнкерка
 2-й Тур Люксембурга — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1
 3-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 1974
 1-й Омлоп ван хет Хаутланд
 1-й Omloop van de Vlaamse Scheldeboorden
 1-й — Этап 5 Тур Польши
 4-й Схелдепрейс
 9-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 1976
 1-й Дварс дор Фландерен
 1-й — Этап 5b Четыре дня Дюнкерка
 1-й — Этап 1а Критериум Дофине
 2-й Чемпионат Фландрии
 7-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1977
 1-й Этуаль де Бессеж — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 2, 3 и 4
 1-й — Этап 2 Четыре дня Дюнкерка
 4-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 5-й Флеш Валонь
 10-й Тур Фландрии
 10-й E3 Харелбеке
 1978
 4-й Чемпионат Цюриха
 6-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 8-й Эшборн — Франкфурт
 1979
 9-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 1980
 5-й Де Кюстпейл
 5-й Дварс дор Фландерен

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Планкарт, Вилли на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии